Indretning har flere betydninger:
 Genstand med teknisk funktion (indretning her synonym med Teknisk anordning) – f.eks.:
 Mekanisk indretning
 Elektronisk indretning
 Boligindretning

Se også 
 Indretningsarkitekt